Gauliga Ostmark (1938/1939) była 28. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Rozgrywki te były częścią Mistrzostw Niemiec, jednak ich zwycięzcy są uznawani za mistrzów Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Admira Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Gauliga
Gauliga Ostmark
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1938 w piłce nożnej
1939 w piłce nożnej
1938 w Austrii
1939 w Europie